Vernou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vernou-en-Sologne, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Vernou-la-Celle-sur-Seine, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Vernou-sur-Brenne, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,